Saules puede referirse a:

Saules, comuna francesa situada en Doubs.
 Saules, comuna francesa situada en Saona y Loira.

Saules, comuna suiza situada en el cantón de Berna.